85-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике проходил с 18 по 27 сентября 2019 года в Паттайе (Таиланд). Это был 85-й турнир среди мужчин и 28-й среди женщин. Участие в соревновании принимали спортсмены и спортсменки из 84 стран.

Информация о чемпионате 
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике в 2019 году прошёл в Таиланде в городе Паттайе. Решение о месте проведения турнира принял Исполнительный совет Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

23 января 2019 года IWF сообщила, что допинг-пробы трёх чемпионок мира 2018 года из Таиланда дали положительный результат. За последний на тот момент год у восьми тяжелоатлетов этой страны в 13 сданных ими допинг-пробах были обнаружены запрещённые субстанции. Руководство Ассоциации тяжёлой атлетики Таиланда сделало заявление исполкому о добровольном самоотстранении, однако было подписано соглашение о проведении чемпионата в этой стране, но без участия местных атлетов.

На чемпионате мира было установлено 23 мировых рекорда: 12 у мужчин и 11 у женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Зачёт по большим медалям (по сумме)
 

Зачёт по всем медалям: большим (по сумме) и малым (рывок и толчок)

Страны-участники 
Из-за допингового скандала команда Таиланда самоустранилась от участия в чемпионате мира и Олимпийских играх 2020 года.

Главный тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике Олег Писаревский сообщил, что на чемпионате мира в Таиланде выступят: Сергей Петров (до 73 килограммов), Виктор Гетц (до 81 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Хетаг Хугаев, Роман Бабаян (оба до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Родион Бочков, Тимур Наниев (оба до 109 кг), Антоний Савчук (свыше 109 кг). Старший тренер женской сборной России по тяжёлой атлетике Геннадий Аниканов сообщил, что на чемпионате мира в Таиланде выступят: Надежда Панова (до 45 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Анастасия Анзорова (до 71 кг), Мария Вострикова (до 76 кг), Екатерина Катина (до 81 кг), Татьяна Каширина (свыше 87 кг).

Примечания

Ссылки 
 Расписание турнира

Спорт в Таиланде в 2019 году
Международные спортивные соревнования в Паттайе
Сентябрь 2019 года
Чемпионаты мира в Таиланде
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Таиланде